Севре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Севре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Севре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн